Pieni Huhtisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Huhtisaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Pieni Huhtisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar